Okręty US Navy o nazwie USS  "Defiance":
 Pierwszy USS "Defiance" (ID-3327) był okrętem zaopatrzeniowym. W służbie w latach 1918-19.
 Drugi USS "Defiance" (AMc-73) był przybrzeżnym trałowcem. W służbie w czasie II wojny światowej.
 Trzeci USS "Defiance" (PG-95) był kanonierką patrolową. W służbie w latach 1969-73, następnie przekazany Turcji.

Zobacz też 
 USS "Point Defiance" (LSD-31)
 HMS "Defiance"

Defiance